Saywa puede referirse a:

 Saywa, alias de Victoria Porras Quintanilla, cantante peruana de música folclórica.
 Saywa, estructura de piedra inca que funciona como calendario astronómico.